Ezinwa ist der Familienname folgender Personen:

 Davidson Ezinwa (* 1971), nigerianischer Leichtathlet
 Osmond Ezinwa (* 1971), nigerianischer Leichtathlet